Zadanie () – zbiór instrukcji programu komputerowego, załadowanych do pamięci RAM i wykonywanych przez procesor.

Zobacz też  
 wątek
 proces

Informatyka